Le Ballon d'or 1968 récompensant le meilleur footballeur européen évoluant en Europe est attribué au Nord-Irlandais George Best.

Il s'agit de la  de ce trophée mis en place par le magazine français France Football . Vingt-cinq journalistes (un par nation) prennent part au vote, avec un vote par nation.

Le titre est remporté par le Nord-Irlandais George Best, qui devance Bobby Charlton. C'est un doublé pour Manchester United vainqueur de la Coupe d'Europe des Clubs champions cette même année.

George Best est le premier joueur nord-irlandais et quatrième joueur britannique après Stanley Matthews, Denis Law et Bobby Charlton à remporter le trophée.

Classement complet

Notes et références

Liens externes 
  Le Ballon d'or 1968 sur francefootball.fr
  Le Ballon d'or 1968 sur rsssf.com

Ballon d'or
Football en 1968